Lophophora — род бабочек из подсемейства совок-пядениц.

Описание 
Щупики самцов длинные, обильно покрыты чешуйками. Второй членик щупиков наклонён назад. Третий членик достигает груди. Усики опушенные. Размах крыльев до 15 мм.

Классификация 
В состав рода включают три вида:

Распространение 
Представители рода встречаются в Пуэрто-Рико, Французской Гвиане и острове на Гаити.

Примечания

Ссылки 
 Natural History Museum Lepidoptera genus database

Совки-пяденицы
Роды чешуекрылых